Wishbone Ash Live at XM Satellite radio is een livealbum van Wishbone Ash. Ash is weer eens op tournee in de Verenigde Staten als haar wordt gevraagd live te spelen voor het station XM Satellite radio te Washington D.C., dat net begonnen was en ingericht was met de (toen) nieuwste technieken. Wishbone Ash stemde toe, ondanks het feit dat ze pas vier maal gespeeld hebben met hun (alweer) nieuwe gitarist Muddy Manninen. De muziek is direct opgenomen en is dus niet perfect afgewerkt, vergelijkbaar met een concertopname. Er waren toeschouwers bij de opname maar die zijn niet hoorbaar.

Musici
Andy Powell – gitaar, zang
Muddy Manninen – gitaar, zang
Bob Skeat – basgitaar, zang
Ray Weston – slagwerk

Muziek 

Muziekalbum uit 2006
Muziekalbum van Wishbone Ash
Livealbum